Sugardejting eller sugardejtning är en åldersmässigt asymmetrisk sexuell relation som består av ett arrangemang mellan en äldre part (sugardaddy eller sugarmama) och en yngre (sugarbaby eller boytoy) vilka ingår ett avtal om ersättning för relationen. Den äldre parten är vanligen förmögen och betalar den yngre parten för umgänge, och den yngre parten är vanligen attraktiv och kultiverad.

Sugardejtning bedrivs ofta via internet på särskilda dejtningssidor. Andra dejtningssidor kräver att man anger kön, samt eventuellt sexuell läggning och ålder. Sugardejtningssidorna kräver att vederbörande anger om den är en sugardad, sugarmama, sugarbabe eller boytoy. Vanligen är det fråga om sugardad och sugarbabe, det vill säga heterosexuella relationer mellan äldre män och yngre kvinnor, där relationen innefattar ekonomisk ersättning till den yngre parten.

Den som är sugarbaby strävar vanligen efter att finna någon som kan finansiera vederbörandes liv eller livsstil, medan den äldre parten vanligen eftersträvar en sexuell relation. Den ekonomiska ersättningen kan exempelvis utgöras av ett kreditkort, månatliga betalningar, eller betalda möten, och det är vanligt att den som är sugarbaby dessutom får dyra kläder, resor och middagar. Eftersom den betalande förväntar sig sex, uppfattas vanligen arrangemanget vara prostitution eller röra sig i gråzonen dit. Förhållandet sex-betalning uppfattas som den avgörande skillnaden mellan en sugardejtingsida och en datingsida. Sökande på dejtningssidor brukar sträva efter ett monogamt förhållande, medan personer på sugardejtningssidor ofta är uttalat icke-monogama i sitt sökande, och både den äldre och den yngre kan ha en stadigvarande relation vid sidan om. Tidigare ansågs all ekonomisk ersättning för sex vara prostitution, men inför fenomenet om sugardejtning tvekar somliga att uppfatta det så. I vissa sådana relationer omtalas den som är sugarbaby som vederbörandes flickvän eller pojkvän.

De som företräder personer som åtalats för prostitution vid dylika arrangemang, har hävdat att prostitution skulle definieras som betald sex där känslor inte är inblandade. Sugardejtning kan av den anledningen marknadsföras som "girlfriend experience" (girlfriend: flickvän), eller påtala att relationerna ska präglas av ömsesidighet, något som också förekommer inom eskortprostitution. Avtalet om sex kan vara så underförstått att betalningen svårligen kan lagföras som köp av sexuell tjänst. Betalningsavtalet påminner därmed om strippklubbars, där betalningen officiellt kan gälla att en part bjuder på en flaska champagne som gåva men som underförstår sexuella motprestationer. Det senare brukar vara knutet till den organiserade brottsligheten. Det finns också överlappningar till mail-order-bride, som också kan vara förtäckt människohandel.

Se även
 Åldersskillnader i sexuella relationer
 Sexköpslagen

Referenser

Prostitution
Dejtning